Universität Timișoara oder Universität Temeswar steht für:

Staatliche Universitäten:
 Polytechnische Universität Temeswar, gegründet 1920
 Medizinische und Pharmazeutische Universität Victor Babeș, gegründet 1945
 West-Universität Temeswar, gegründet 1962
 Landwirtschaftliche und Veterinärmedizinische Universität des Banat, 1990 aus der Polytechnischen Universität ausgegliedert

Privatuniversitäten:
 Universität Tibiscus, gegründet 1991
 Universität Dimitrie Cantemir Timișoara
 Universität Mihai Eminescu
 Universität Ioan Slavici